Гомберг — еврейская фамилия. Известные носители:

 Гомберг, Борис Израилевич (псевдоним Ом Бер; 1881 — ?) — российский юрист.
 Гомберг, Леонид Ефимович (род. 1948) — русский и израильский писатель, литературовед.
 Гомберг, Мозес (1866—1947) — американский химик.